Археография (от  — древний и  — пишу) — специальная вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и практику издания письменных источников (организация работы по публикации источников, выявление и сбор исторических памятников, разработка методов и способов публикации, выработка правил научно-критического издания источников).

Археография тесно связана с филологией, источниковедением, палеографией, текстологией, дипломатикой, архивоведением, документоведением и другими дисциплинами. В западноевропейской исторической науке археография как самостоятельная историческая дисциплина обычно не выделяется, не употребляется и термин «археография». Во многом археография близка с палеографией.

История возникновения археографии как науки

Археография в зарубежных странах 
В XV—XVI веках в Западной Европе гуманисты начали систематическую проверку и сопоставление письменных источников, их сбор и издание. 
Основные принципы датировки и критической проверки рукописей были разработаны в XVII веке во Франции учёными-мавристами (Ж. Мабильон и другие), которые положили начало дипломатике и палеографии. Ими была осуществлено издание источников по истории церкви и средневековой Франции.

Важным этапом в организации научной публикации исторических текстов, выработке правил критического издания источников была деятельность образовавшегося в 1819 в Германии Общества для изучения ранней немецкой истории, начавшего монументальное серийное издание — Monumenta Germaniae Historica.

Публикация серийных изданий развернулась и в других странах: во Франции — «Коллекция неизданных документов по истории Франции» (Collection de documents inédits relatifs а l 'histoire de France, с 1835, под руководством Ф. Гизо), в Италии — «Памятники отечественной истории» (Monumenta historiae patriae, с 1836) и «Источники по истории Италии» (Fonti perlastoria d'Italia, с 1887), в Англии — «Английские средневековые писатели» (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 1858—1896) и материалы открывшегося в 1838 Государственного публичного архива, в Венгрии — серийные издания Monumenta Hungariae historica (с 1857), в Польше — Monumenta Poloniae historica (с 1864) и так далее.

В США издание исторических источников историческими обществами штатов, отдельными историками и другими организациями началось примерно с 1830-х годов. Качество публикаций и первоначальная организация работы по публикации документов в целом существенно уступали лучшим западноевропейским образцам.

В странах Азии научные принципы публикации стали применяться на практике с 1920—1940-х годов, а в Японии в более раннюю эпоху — с конца XIX века. Национальными центрами публикации источников в странах Востока стали университеты, архивы, исторические общества.

Теория и практика публикации исторических источников вырабатывались в зарубежном источниковедении главным образом на основании выявления и публикации источников по средневековой истории. По истории XIX—XX веков преобладают публикации официального характера, которые готовились к публикации государственными учреждениями: министерствами иностранных дел, государственными архивами.

Наиболее высоким уровнем отличается техника работы по публикации источников во Франции, Бельгии, ФРГ, Австрии, Нидерландах, США, Польше.

Археография в дореволюционной России и в СССР 

В России возникновение археографии как научной дисциплины в I половине XVIII века было вызвано потребностями исторической науки, когда В. Н. Татищев подготовил первые публикации Русской Правды и Судебника 1550 года.

Во II половине XVIII века Академией наук была начата публикация летописей. Большое значение для развития археографии имела деятельность Общества истории и древностей российских при Московском университете (1804), Комиссии печатания государственных грамот и договоров (1811), Археографической комиссии (1834), Русского исторического общества (1866).

Опыт издания документальных источников русской дореволюционной археографии нашёл наибольшее обобщение в «Правилах издания Сборника грамот Коллегии экономии» (1922, выработал А. С. Лаппо-Данилевский).

Дореволюционными археографами было выявлено и опубликовано большое количество источников, что имело важное значение для исторической науки. Значительную роль в развитии археографии в XIX — начале XX веков сыграли ученые П. М. Строев, А. А. Шахматов, Д. Я. Самоквасов, С. Б. Веселовский, А. З. Мышлаевский и др.

Для советской археографии характерно планирование работы по публикации источников. Значительное внимание советские археографы уделяют изданию источников по новой и новейшей истории. Этой работой занимались Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, институты истории АН СССР и Главное архивное управление при Совете Министров СССР. Большое количество документов было издано архивами, музеями и другими научными учреждениями. Подготовка специалистов-археографов сосредоточена в Историко-архивном институте РГГУ.

В 1955 году были созданы единые «Правила издания исторических документов», в 1960 году — «Правила издания документов советского периода».

В этот период были опубликованы источники феодального периода истории России: новое научное издание Русской правды, «Полное собрание русских летописей» (тт. 25—30), «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси», «Письма и бумаги императора Петра Великого» (тт. 7—11) и др. Были изданы источники многотомные публикации: «Международные отношения в эпоху империализма», «Крепостная мануфактура в России», «Восстание декабристов», «Рабочее движение в России в XIX в.», «Революция 1905—1907 гг. в России», «Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы», «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК», «Декреты Советской власти» и многие другие.

Большую роль в развитии советской археографии сыграли А. И. Андреев, Б. Д. Греков, Д. С. Лихачёв, М. Н. Тихомиров, Н. В. Устюгов, Л. В. Черепнин, С. В. Юшков и другие.

Представления об археографии в 1930-е годы 

Археография — вспомогательная дисциплина по отношению к литературной науке. Она имеет объектом своего изучения документ, рукописный источник. В своей практике она занята приведением в порядок, описанием и публикацией рукописных памятников. В своей теории она вырабатывает нормы для ведения названных работ над рукописными памятниками. Для исследователя литературы необходимо знакомство главным образом с приемами описания литературой документации и её видов и правилами издания их. Описания историко-литературных документов и их печатные издания в виде ли отдельных публикаций, или целых собраний документов, то есть фамильных, семейных, частных архивов, как, например, архив Волконских, Раевских, Остафьевский архив князей Вяземских и так далее, необходимы как материал для изучения историко-литературного процесса, социального быта писателей и всей вообще совокупности литературной жизни в известную эпоху. Описания ориентируют в рукописном материале и помогают находить нужные для исследователя документальные источники. К настоящему времени большое количество рукописных фондов частных собраний описаны рядом архивных учреждений.

Отечественные учёные-археографы

Москва и Санкт-Петербург (Ленинград) 
В России и СССР вопросы археографии разрабатывались целым рядом учёных. Среди учёных, которые внесли вклад в её разработку:
 Лаппо-Данилевский, Александр Сергеевич
 Тихомиров, Михаил Николаевич
 Арциховский, Артемий Владимирович
 Черепнин, Лев Владимирович
 Зимин, Александр Александрович
 Зайончковский, Пётр Андреевич
 Каштанов, Сергей Михайлович
 Валк, Сигизмунд Натанович
 Козлов, Владимир Петрович

Региональные археографические школы 
Во второй половине 1950-х годов складываются региональные археографические школы Новгородская, Уральская, Сибирская и другие. Новгородской археографической школой руководил В. Л. Янин, Сибирской — Н. Н. Покровский.

Достижения зарубежных археографов, значимые для изучения регионов России 

На протяжении столетий Россия присоединила к себе многие территории, принадлежавшие ранее зарубежным государствам или находившиеся в зависимости от них. Часть из них входит в состав нынешней Российской Федерации. Но их прошлое нашло отражение также в многочисленных документах, отложившихся в заграничных архивах – как в Азии, так и в Европе. Так, источники по истории Тувы хранятся, в частности, в Монголии и Китае, по истории Сахалина и Курильских островов – в Японии. Обширные территории на востоке Северного Кавказа до перехода к России находились в зависимости от державы Каджаров, а на западе – от Османской империи. Соответственно документы по их истории находятся в иранских и турецких собраниях. 

Но особенно богатое археографическое наследие имеют территории и отдельные поселения, исторически связанные с европейскими государствами, имевшими развитые археографические традиции. Это в первую очередь Швеция, Финляндия, Германия, Польша и Италия. Для изучения их истории сохраняют своё значение достижения учёных-археографов из этих стран. Их традиции отчасти поддерживаются и нынешними зарубежными учёными. 

Упомянутое наследие долгое время было мало известно в России. Повышенный интерес к былому пребыванию тех или иных территорий и поселений под иностранным контролем или влиянием не приветствовался  властями по идеологическим соображениям. Так, исследования и публикации по досоветской истории восточнопрусских территорий, проводившиеся в послевоенные годы в основном на Западе, обычно рассматривались в СССР как составная часть «остфоршунга», в котором видели проявление реваншизма. Соответственно они встречали враждебное к себе отношение.

Кроме того, знакомство с этими источниками (даже опубликованными) было затруднено тем, что основная часть их написана на иностранных языках, в том числе мёртвых (например, латинском), а издание их в переводах не поощрялось по тем же идеологическим причинам. Поэтому сегодня освоение и использование всего этого научного наследия остаётся актуальной задачей российской исторической науки.

Археография Выборгской Карелии 
Исторические источники по истории Выборгской Карелии до XVIII в. из архивов Швеции и Финляндии публиковались в XX в. учёными из упомянутых стран, в частности, Рейнгольдом Хаузеном (Reinhold Hausen, 1850–1942) и Нильсом Херлицем (Nils Herlitz, 1888–1978).

Археография Шведской Ингерманландии  

Ингерманландские источники времён шведского владычества (конец XVI – начало XVIII вв.) отложились в ряде архивов за пределами России, прежде всего в Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. Публикации этих материалов были подготовлены рядом историков. Так, Карл фон Бонсдорф (1862–1951) выпустил ценное исследование по истории города Ниена и крепости Ниеншанц с обширным документальным приложением. Карл Эландер (Carl Öhlander) опубликовал ряд источников, отражающих землевладение и формирование управленческих структур в Ингерманландии в первой половине XVII в. Немало документов по истории края приведено в выдержках в научной биографии Богислава фон Розена (1572—1658), крупного ингерманладского землевладельца. Эту книгу написала Элизабет фон Розен, прибалтийско-немецкий историк. Она черпала материалы из государственных и частных архивов Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии.

Археография Восточной Пруссии (в границах нынешней Калининградской области) 

Благодаря обилию опубликованного летописного и актового материала Калининградская область является единственным в своём роде субъектом Российской Федерации, имеющим солидные корпусные издания источников, подготовленные по территориальному принципу. Работа эта далеко ещё не завершена и охватывает пока в основном средневековый период и отчасти раннее Новое время. 

Основная статья: Археография Восточной Пруссии.

Археография средневековых итальянских колоний 

В Приазовье и Северном Причерноморье в средние века существовал ряд венецианских и генуэзских колоний и факторий. Соответственно в архивах Венеции и Генуи существуют богатые фонды по истории этих поселений, издавна привлекавшие внимание исследователей.

В изучение истории этих колоний и в издание связанных с ними источников внесли большой вклад отечественные учёные. В то же время немалый интерес к данной теме проявляли и их зарубежные коллеги. К ним принадлежал, в частности, аббат Амедео Винья (1825–1897), который был иностранным членом Одесского общества истории и древностей. Он издал ценный сборник документов, в которых отражалась и судьба упомянутых колоний (Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri durante la Signoria dell’Ufficio di San Giogrio. T.1–2, 1868–1879).

См. также 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией
 Археографические комиссии
 Археографический ежегодник
 Археография Восточной Пруссии
 Архив
 Библиография
 Украинский археографический ежегодник

Литература 
 Валк С. Н., Советская археография, — —, 1948
 Основные правила публикации документов государственно фонда Союза ССР. — М., 1945
 Анализ публикаций источников по отечественной истории. — М., 1978
 Методическое пособие по археографии. — М., 1958
 Проблемы полевой археографии. — М., 1979
 Корнева И. И., Тальман Е. М., Эпштейн Д. М. История археографии в дореволюционной России. — М., 1969
 Археография и источниковедение истории литературы на Южном Урале. — Уфа, 1979
 Добрушин Е. М. История отечественной археографии: современные проблемы и задачи изучения. — М., 1989
 Чугаев Д. А. Археография и источниковедение. — М., 1969
 Шилов А. А. Руководство по публикации документов XIX и начала XX в. — М., 1939
 Софинов П. Г. Из истории русской дореволюционной археографии: Краткий очерк. — М., 1957
 Советская археография. Аннотированный каталог научно-методической литературы. (1917—1970 гг.). Вып. 1. — М., 1974
 Советская археография. Каталог научно-методической литературы и сборников документов (1917—1973). Вып. 2. — М., 1976
 Советская археография. Каталог научно-методической литературы и сборник документов (1974—1975 гг.). Вып. 3. — М., 1980
 Советская археография. Каталог научно-методической литературы и сборник документов (1976—1980 гг.). Вып. 4. — М., 1987
 Современные вопросы историографии советской археографии. Сборник научных трудов. — М., 1986
 Селезнёв М. С. Предмет и вопросы методологии советской археографии. — М., 1959
 Методическое пособие по археографи. — М., 1958
 История советской археографии, вып. 1—6. — М., 1966—1967
 Люблинская А. Д., Источниковедение истории средних веков. — Л., 1955
 «Археографический ежегодник…», 1958—…
  (в пер.)
  (в пер.)
 
 
 Мельков А. С. Русская археография в XIX веке: учебное пособие. — Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 236 с.

Примечания

Ссылки 

 Слово «Археография» в [bse.sci-lib.com/article074294.html Большой советской энциклопедии]
 Слово «Археография» в ФЭБ
 Козлов В. П. Теоретические основы археографии с позиций современности // Отечественные архивы. — 2001. — № 1.
 Археография музейного предмета : материалы Международной научной конференции.— Москва, 16–17 марта 2012 г.
 Панеях В. М. Археография.
 О предмете и объекте археографии
 Изучая древнерусскую книгу
 Книги по археографии
 Публикации по археографии
 Военная археография
 Археография полевая
 Рецензия на учебное пособие А. С. Мелькова «Русская археография в XIX веке»
 Книги по археографии
 
 Хрестоматия по археографии: пособие для студентов Московского государственного историко-архивного института / под ред. проф. Г. Д. Костомарова. — М., 1956

Литература